Eyes on You — восьмой мини-альбом южнокорейского бой-бенда GOT7. Был выпущен 12 марта 2018 года лейблом JYP Entertainment и IRIVER Inc. Как и предыдущие их альбомы, участники группы также приняли участие в со-авторстве и со-продюсировании песни с помощью других продюсеров, в том числе Mirror BOY, D.ham, Munhan Mirror. Альбом содержит семь песен, в том числе синглы «Look» и «One and Only You» с участием Хёрин.

Трек-лист

Чарты

Недельный чарт

Годовой

Песни 

«Look»

«One and Only You»

Сертификация

Награды

Музыкальные программы

Примечания 

Мини-альбомы 2018 года
Мини-альбомы Got7
Мини-альбомы на корейском языке